HNE steht für:
 4-Hydroxynonenal, reaktiver Aldehyd
 Hexanitroethan, aliphatische Nitroverbindung
 Haushaltsnettoeinkommen, siehe Haushaltseinkommen
 Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
 Historic New England, US-amerikanische Denkmalschutzorganisation
 HNE Recordings, Heavy-Metal-Label von Cherry Red Records
 Tahneta Pass Airport (IATA-Code), Flugfeld von Tahneta Pass Lodge, Matanuska-Susitna Borough, Alaska

Hne steht für:
 Hne, Musikinstrument aus Myanmar

Hne ist der Familienname folgender Personen:
 Michel Hne (* 1979), neukaledonischer Fußball-Nationalspieler

hne steht für:
 Chhattisgarhi (ISO-639-3-Code),  indoarische Sprache im indischen Bundesstaat Chhattisgarh

Abkürzung